Harry Dijksma, Nederlands politicus en bestuurder
Roelof Dijksma, Nederlands molenmaker en molenontwerper
Sharon Dijksma, Nederlands politica en burgemeester